Superligaen 1991 var den 1. sæson af den nyoprettede liga. Den blev administreret af DBU.

Sidstepladsen Ikast FS rykkede direkte ned i 1. division, mens næstsidstepladsen Silkeborg IF samlet slog andenpladsen i Kvalifikationsligaen B1909 over to kampe og derfor kunne deltage i Superligaen 1991-92.

Stillingen

Målscorer 
Bent Christensen var topscorer, med mål 11 i 18 kampe.
11 mål
 Bent Christensen (Brøndby IF)

9 mål
 Peter Møller (AaB)
 Per Pedersen (Lyngby BK)

8 mål
 Flemming Christensen (Lyngby BK)
 Søren Andersen (Aarhus GF)

7 mål
 Heine Fernandez (Silkeborg IF)

6 mål
 Peter Nielsen (Lyngby BK)
 Torben Frank (Lyngby BK)
 Thomas Thorninger (Vejle BK)
 Torben Christensen (Aarhus GF)
 Jan Bartram (Aarhus GF)

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1991 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Peders Fodboldstatistik

1991
Fodbold i 1991